Їлдирим () — турецьке прізвище. Перекладається як «Блискавичний».

Відомі носії 
 Авні Їлдирим ( 1991) — турецький професійний боксер.
 Алеттін Їлдирим — турецький борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Європи.
 Ахмет Їлдирим ( 1984) — турецький борець греко-римського стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонату світу серед студентів.
 Ахмет Їлдирим ( 1974) — турецький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Біналі Їлдирим ( 1955) — турецький державний та політичний діяч. Спікер Великих Національних Зборів Туреччини.
 Еркан Їлдирим — турецький борець греко-римського стилю, володар Кубку світу.
 Заріфе Їлдирим ( 1975) — турецька борчиня вільного стилю та дзюдоїстка, бронзова призерка чемпіонату Європи з боротьби.
 Ібрагім Їлдирим — турецький тренер з греко-римської боротьби.
 Мурат Їлдирим ( 1979) — турецький кіноактор, модель.
 Осман Їлдирим ( 1996) — турецький борець греко-римського стилю, срібний призер Кубку світу, чемпіон світу серед студентів.
 Риза Їлдирим ( 1987) — турецький борець вільного стилю, чемпіон Європи, чемпіон Середземноморських ігор.

Турецькі прізвища